Rech est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alain Rech (-), potier français, musée de Sèvres ;
 Almine Rech (-), galeriste française, fille de Georges Rech ;
 Anthony Rech (1992-), joueur français de hockey sur glace ;
  (1981-), footballeuse allemande ;
  (1993-), footballeur allemand ;
  (1977-), acteur de théâtre allemand ;
  (1985-), femme politique allemande ;
 Fernando Rech (1974-), footballeur brésilien ;
 Freddy Rech (1980-), skieur alpin français ;
  (19**), directeur d'opéra et professeur de musique et de danse allemand ;
 Georges Rech (1929-), styliste français ;
  (1932-1987), théologien évangéliste luthérien autrichien ;
 Heribert Rech (1950-), homme politique allemand ;
  (1936-1987), fonctionnaire de la jeunesse et des sports et homme politique allemand ;
  (1856-1919), enseignant allemand et maire du Sablon ;
  (1962-), écrivaine allemande ;
  (1975-), dramaturge et réalisatrice allemande ;
  (1926-2012), syndicaliste et homme politique luxembourgeois ;
  (1942-), archéologue allemand.
 Marius Rech (1945-), peintre français ;
 Michele Rech (1983-), auteur italien de bande dessinée ;
 Roland Yano Rech (1944-), maître bouddhiste zen français.

Pseudonyme 
 Rech Lakich, rabbin et Amora galiléen du .

Toponyme 

 Rech, municipalité allemande située dans le Land de Rhénanie-Palatinat ;
 Rech, écart de la commune française de Sarralbe, dans le département de la Moselle.

Odonyme 
 , lac du Canada dans la province du Manitoba ;

Abréviation en botanique 
 Rech.f., abréviation d'auteur en taxinomie végétale de Karl Heinz Rechinger (1906-1998), botaniste autrichien.

Divers 
 Mechef Rech, ou Livre Noir, livre saint du yézidisme.

Patronyme français
Patronyme allemand